Слайго — місто в Ірландії
 Слайго (графство) — графство в Ірландії з центром в однойменному місті
 Слайґо Роверс — ірландський футбольний клуб із однойменного міста